symetria chiralna – w matematyce
 chiralność cząsteczek – w chemii
 chiralność – w fizyce